A 2022–2023-as férfi kosárlabda-bajnokság a jubileumi kilencvenegyedik férfi kosárlabda-bajnokság. A lebonyolítás változik, az alapszakaszt (csapatonként 26 mérkőzés) követően egyből a rájátszás és a play-out következik. Míg az alapszakaszban az első nyolc helyen végző együttes a bajnoki címért küzd, addig a 9-14. helyezett gárda körmérkőzéses rendszerben, oda-visszavágó alapon döntik el a kieső csapat sorsát, amely ezúttal is az utolsó helyezett együttes lesz. A csapatok az alapszakasz összes elért eredményét viszik tovább a play-outba – pontazonosság esetén a play-outbeli eredmény a mérvadó.

Újítás még ezen felül, hogy a rájátszásban a 7. és az 5. helyért is lesz két győzelemig tartó párharc, míg az eddigiektől eltérően a bronzcsata – a fináléhoz hasonlóan – három nyert találkozóig tart.

Továbbra is kötelező a mérkőzések első félidejében minimum egy U23-as korú (2000. január 1-én, vagy utána született) játékost szerepeltetni, míg a találkozók egészében legalább egy magyar kosárlabdázónak a pályán kell tartózkodnia – ez a két szabály érvényes lesz a 2023/2024-es szezonra is.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest

Kiesett az NB I/B Piros csoportjába 

 PVSK-Panthers (2021-2022-es NB I/A csoport playout veszteseként)

Feljutott az NB I/A csoportjába 

 Budapesti Honvéd (2021-2022-es NB I/B Piros csoport győzteseként)

Résztvevő csapatok

Vezetőedző-váltások

Eredmények

Alapszakasz 

Jelmagyarázat:

#=Helyezés a tabellán

M=Mérkőzés

Gy=Győzelmek száma

V= Vereségek száma

K+= Dobott pontok száma

K-= Kapott pontok száma

P=Pontszám

Jegyzetek

Források 

 Hivatalos oldal

Kosárlabda-bajnokság évei
magyar bajnokság
magyar bajnokság